

Toponymes 
 Villenauxe-la-Grande, commune française de l'Aube
 Villenauxe-la-Petite, commune française de Seine-et-Marne 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France